Karl Albes ist der Name folgender Personen:

* Karl-Friedrich Albes (* 1930), deutscher Organist und Komponist 
 Karl Wilhelm Albes (1793–nach 1844), deutscher Klarinettist und Musikdirektor